Анна Борисова:
 Борисова, Анна Владимировна (род. 1978) — российский режиссёр-мультипликатор.
 Борисова, Анна Михеевна (1914—1968) — Герой Социалистического Труда.
 Борисова, Анна Фёдоровна (1926—1990) — советский передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.